Dieser Artikel behandelt die südafrikanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

Qualifikation

Südafrikanisches Aufgebot

Spiele 

Südafrika traf in Gruppe C auf Frankreich, Saudi-Arabien und Dänemark. Nach der 3:0-Niederlage gegen Frankreich (bei der Pierre Issa zweimal ins eigene Tor traf) spielte Südafrika gegen Dänemark und Saudi-Arabien Unentschieden.

1998
Sudafrika